Do the Twist with Ray Charles! – album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1961 roku. Zawiera piosenki, które powstały podczas pierwszych sesji nagraniowych Charlesa, w tym m.in. jedne z jego największych hitów, „I Got a Woman” oraz „What'd I Say”.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Raya Charlesa
Albumy Atlantic Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1961